163 км — топоним в России.

 163 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги, участок Ожерелье — Новомосковская-II. Код 226727
 163 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 645312
 163 км — пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога. Код 984432
 163 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 606159
 163 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 813217
 163 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 872326
 163 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога. Код 100529